Esta é uma lista dos torneios realizados pela WWE, uma promoção de luta livre profissional durante toda sua história.

Torneios esporádicos 
Pin-Pinfall; Sub-Submissão; KO-Nocaute; CO-Countout; DCO-countout duplo; DQ-Desqualificação; DDQ-Dupla desqualificação; Pts-Pontos; Dec-Decisão; Ref-Decisão do árbitro; NC-Sem vencedor; Forf/Forfeit-Desistência

The Wrestling Classic 

The Wrestling Classic, também conhecido como Wrestlevision foi um pay-per-view da World Wrestling Federation (WWF) ocorrido em 7 de novembro de 1985. Foi realizado um torneio de 16 lutadores e uma luta pelo WWF World Heavyweight Championship O vencedor do torneio foi Junkyard Dog.

Sam Muchnick Memorial Tournament 

{{16TeamBracket  | RD2=Quarterfinals
| RD1-seed01= | RD1-seed02= | RD1-seed03= | RD1-seed04= | RD1-seed05= | RD1-seed06= | RD1-seed07= | RD1-seed08= | RD1-seed09= | RD1-seed10= | RD1-seed11= | RD1-seed12= | RD1-seed13= | RD1-seed14= | RD1-seed15= | RD1-seed16= | RD2-seed01= | RD2-seed02= | RD2-seed03= | RD2-seed04= | RD2-seed05= | RD2-seed06= | RD2-seed07= | RD2-seed08= | RD3-seed01= | RD3-seed02= | RD3-seed03= | RD3-seed04= | RD4-seed01= | RD4-seed02=
| RD1-team01=Harley Race
| RD1-team02=Brian Blair
| RD1-score01=
| RD1-score02=
| RD1-team03=Don Muraco    
| RD1-team04=Greg Valentine
| RD1-score03=
| RD1-score04=DDQ
| RD1-team05=King Tonga
| RD1-team06=Adrian Adonis
| RD1-score05=
| RD1-score06=
| RD1-team07=Hercules Hernandez
| RD1-team08=Junkyard Dog
| RD1-score07= 
|RD1-score08=pin
| RD1-team09=Brutus Beefcake
| RD1-team10=Lanny Poffo
| RD1-score09= 
| RD1-score10=pin
| RD1-team11=Dory Funk, Jr.
| RD1-team12=Pedro Morales
| RD1-score11=
| RD1-score12=
| RD1-team13=Billy Jack Haynes
| RD1-team14=Jimmy Jack Funk
| RD1-score13=pin
|RD1-score14=
| RD1-team15=Jim Brunzell
| RD1-team16=Ricky Steamboat
| RD1-score15= pin
| RD1-score16=
| RD2-team01=Harley Race
| RD2-team02=BYE    
| RD2-score01=
|RD2-score02=
| RD2-team03=Adrian Adonis
| RD2-team04=Junkyard Dog
| RD2-score03= pin
| RD2-score04=
| RD2-team05=Brutus Beefcake
| RD2-team06=Pedro Morales
| RD2-score05=pin
|RD2-score06=
| RD2-team07=Billy Jack Haynes
| RD2-team08=Ricky Steamboat
| RD2-score07=pin
| RD2-score08=
| RD3-team01=Harley Race    
| RD3-team02=Junkyard Dog
| RD3-score01=pin
|RD3-score02=
| RD3-team03=Brutus Beefcake
| RD3-team04=Rickey Steamboat| RD3-score03=pin
| RD3-score04=
| RD4-team01=Harley Race| RD4-team02=Ricky Steamboat     
| RD4-score01=sub
| RD4-score02=
}}

 Frank Tunney Sr. Memorial Tag Team Tournament 
O Frank Tunney Sr. Memorial Tag Team Tournament foi um torneio.

 WWF World Heavyweight Championship Tournament (1988) 

Torneio realizado no WrestleMania IV para determinar o campeão do vago WWF World Heavyweight Championship.

 WWF Intercontinental Heavyweight Championship Tournament (1990) 
O WWF Intercontinental Heavyweight Championship Tournament foi válido pelo WWF Intercontinental Heavyweight Championship e foi realizado depois de Ultimate Warrior o deixar vago por conquistar o WWF World Heavyweight Championship no WrestleMania VI.

 WWF Women's Championship Tournament (1993) 
O WWF Women's Championship Tournament coroou a vencedora do WWF Women's Championship que estava inativo por 3 anos.

 WWF Tag Team Championship Tournament (1995) 

O WWF Tag Team Championship Tournament coroou os novos WWF Tag Team Champions depois dos antigos campeões Diesel e Shawn Michaels deixarem o título vago.

 WWF Tag Team Championship Tournament (1996) 

O WWF Tag Team Championship Tournament coroou os novos WWF Tag Team Champions depois dos antigos campeões The Smokin' Gunns deixarem o título vago depois de uma lesão de  Billy Gunn.

 Kuwait Cup Tournament (1996) 
O Kuwait Cup foi um torneio.

 WWF Intercontinental Championship Tournament (1996) 
O WWF Intercontinental Championship Tournament decidiu o novo WWF Intercontinental Champion depois do antigo campeão Ahmed Johnson abandonar o título.

 Middle East Cup Tournament 
O Middle East Cup foi um torneio.

 WWF European Championship Tournament (1997) 
O WWF European Championship Tournament foi um torneio para coroar o primeiro WWF European Champion.

 Kuwait Cup Tournament (1997) 
O Kuwait Cup foi um torneio.

 WWF Tag Team Championship (1997) 
O WWF Tag Team Championship Tournament foi um torneio para decidir os novos WWF Tag Team Champions.

 WWE Championship #1 contenders Road to WrestleMania Tournament (2006) 
O Road to WrestleMania Tournament foi um torneio para determinar o desafiante de John Cena pelo WWE Championship no WrestleMania 22.

 WWE Women's Championship Tournament (2006) 
O WWE Women's Championship Tournament foi um torneio para coroar uma nova WWE Women's Champion depois de Trish Stratus se aposentar.

 ECW World Championship Tournament 
O ECW World Championship Tournament foi um torneio para coroar um novo ECW World Heavyweight Champion depois de Bobby Lashley vagar o título.

 Benoit não compareceu a luta e foi substituído por Johnny Nitro.

 Championship Competition Tournament 
O Championship Competition Tournament foi um torneio para determinar o desafiante ao World Heavyweight Championship.

 Championship Chase Tournament 
O Championship Chase Tournament foi um torneio.

 Intercontinental Championship #1 contenders Tournament (2008) 
Foi um torneio para determinar o desafiante ao WWE Intercontinental Championship de William Regal.

 Race To The Rumble Tournament 
O Race To The Rumble Tournament foi um torneio para determinar o desafiante de John Cena pelo World Heavyweight Championship.

 ECW Homecoming Tournament 
O ECW Homecoming Tournament foi um torneio para determinar o desafiante ao ECW Championship.

 Divas Championship Tournament 
Foi um torneio para coroar uma nova vencedora do WWE Divas Championship depois da lesão de Melina.

 WWE Intercontinental Championship Tournament (2010) 
O WWE Intercontinental Championship Tournament foi um torneio para coroar um novo Intercontinental Champion. Em 7 de maio de 2010 o Intercontinental Champion Drew McIntyre foi demitido por Theodore Long, que deixou o título vago. Na semana seguinte Kofi Kingston venceu um torneio para se tornar no novo campeão, mas Mr. McMahon reverteu a decisão de Long. Como resultado o reinado de Kingston não é reconhecido pela WWE.

 Dusty Rhodes Tag Team Classic (2015) 

 WWE World Heavyweight Championship Tournament (2015) 
Foi um torneio criado para determinar um novo campeão do WWE World Heavyweight Championship depois de Seth Rollins deixar o título vago por uma lesão.

 WWE Tag Team Championship #1 Contender  Tournament (2016) 
Torneio para determinar os desafiantes ao WWE Raw Tag Team Championship da The New Day.

 A final acabou sem vencedor depois de Enzo Amore sofrer uma lesão legítima.

 WWE Cruiserweight Classic 

Torneio WWE Cruiserweight Classic com 32 lutadores de até 205 libras competindo para ver quem era o melhor lutador peso-leve do mundo.

 WWE SmackDown Tag Team Championship Tournament 
Torneio para coroar os primeiros vencedores do SmackDown Tag Team Championship no Backlash.

 Dusty Rhodes Tag Team Classic (2016) 

¹ O parceiro original de Ibushi, Hideo Itami, se lesionou antes do torneio começar, sendo substituído por T.J. Perkins.
² Aries não pôde competir devido a uma lesão. William Regal decidiu que a dupla vencedora seria decida entre uma luta individual entre Thorne e Strong.
3 The Revival retiraram-se do torneio, afirmando que Dawson estava lesionado.

 WWE United Kingdom Championship Tournament 
Torneio criado para coroar o primeiro vencedor do WWE United Kingdom Championship.

 Mae Young Classic 

 King of the Ring 

O King of the Ring' é um torneio anual da WWE realizado pela primeira vez em 1985. Entre 1993 e 2002, foi realizado como um evento pay-per-view também. Após uma parada de 4 anos, este torneio regressou em 2006 como um exclusivo da SmackDown,'' sendo novamente abandonado pela WWE em 2011 e retornando em 2015 após outros 4 anos.

Datas e vencedores

Ver também 
 Torneios da Total Nonstop Action Wrestling

WWE